Tadashi Nakamura, calciatore giapponese
Tadashi Nakamura, karateka giapponese
Tadashi Nakamura, doppiatore giapponese